Чеповичи — топонимы на Украине.

 Чеповичи, сейчас Чоповичи — посёлок городского типа, входит в Малинский район Житомирской области Украины.
 Чеповичи — грузовая железнодорожная станция Коростенского отделения Юго-Западной железной дороги.